árvores do gênero Xylopia
 Xylopia frutescens
 Xylopia brasiliensis

ou do gênero Duguetia
 Duguetia lanceolata

Desambiguação